Biggers peut faire référence à :

Patronyme 
 Earl Derr Biggers (1884-1933), écrivain américain de roman policier ;
 Trenesha Biggers (née en 1981), catcheuse professionnelle.

Toponyme  
 Biggers, une ville des États-Unis située dans l'Arkansas. 

Patronyme anglais
Homonymie de patronyme